Comal – tipo di piastra per cuocere gli alimenti
 COMAL – linguaggio di programmazione
 Comal – fiume statunitense del Texas
 Contea di Comal – contea statunitense del Texas
 Kecamatan Comal – distretto indonesiano della Giava Centrale